Gminy w USA:
 Stannard – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Gminy w USA:
 Stannard (ang. Stannard Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 Stannard (ang. Stannard Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia